Салфер има више значења:
 Салфер (Луизијана)
 Салфер (Оклахома)